Redwood peut faire référence à:

 Redwood - en anglais dénomination vernaculaire ou commerciale de différentes essences de bois, principalement Sequoia sempervirens

Parcs 

 Giant Forest, Californie
 Giant Sequoia National Monument, Californie
 Parc d'État de Humboldt Redwoods
 Muir Woods National Monument, Californie
 Parc national de Redwood, Californie du Nord
 Parc d'État Del Norte Coast Redwoods, Californie
 Parc d'État de Jedediah Smith Redwoods, Californie
 Parc d'État de Prairie Creek Redwoods, Californie

Toponyme

, Alberta



Redwood, Christchurch : Redwood est une banlieue de la ville de Christchurch, dans l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
 Redwood (Wellington) : Redwood est une partie de la ville de Tawa, une banlieue de la capitale Wellington située dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.



Redwood City, Californie
 
 Redwood Empire, une région en Californie du Nord
 Redwood Highway,  route dans le comté de Del Norte
 Parc national de Redwood
 Redwood Shores
 Redwood Valley (Californie), région vinicole de Californie dans le comté de Mendocino
 "Redwood train", l'autre nom du

Comté de Redwood dans l’État du Minnesota, aux États-Unis
 Redwood Falls, siège du comté de Redwood
 , Minnesota
 , affluent de la rivière Minnesota, dans le Minnesota du sud-ouest.

UTA rail stations

 , dans le quartier de Redwood à West Valley City
 , autrefois connu sous le nom de « Redwood »

Autres États 

 , faisant partie National Register of Historic Places in Hancock County, Maine
 Redwood (New York)
 
 Redwood (Texas)

Personnes 

  (1874-1911), pilote britannique de bateaux à moteur ;
  (1878-1954), joueur de rugby australien ;
  (1839-1935), archevêque catholique romain de Wellington ;
  (1885-1956), footballeur anglais ;
  (1823–1907), paysan, fermier, homme politique et éleveur de chevaux de course ;
 John Redwood (né en 1951), homme politique britannique ;
 Manning Redwood (1929-2006), acteur américain ;
  (né en 1965), ministre jamaïcain et ancien homme politique du People's National Party ;
 Theophilus Redwood (1806-1892), pharmacien gallois ;
  (1873-1954), membre de l'Assemblée législative du Queensland.

Art, divertissement et média

Entités fictives 

 Redwood Cigarettes, parodie de cigarettes Marlboro dans la série Grand Theft Auto
 Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original (SAMCRO), un club de moto fictif dans la série télévisée FX Sons of Anarchy

Film 

 The Redwoods, court métrage documentaire de 1967

La musique 
Artistes

 

Albums

 , par Lúnasa

Chansons 

 Redwoods (chanson de Scale the Summit)
 Redwood Tree, de Van Morrison

Éducation

Entreprises

Sports 

 "Redwood Forest", surnom des Chiefs de Kansas City de 1969

Autres utilisations 

 Redwood, indicatif d'appel de Virgin America 
 Redwood, nom de code utilisé par ATI pour certaines cartes graphiques de la famille Evergreen GPU
 Redwood, nom utilisé principalement dans les pays anglo-saxon, mais aussi en Europe pour désigner la  bifenthrine, en particulier lors de son utilisation pour le traitement du bois

Homonymie de toponyme